Antoszewski:
 Andrzej Antoszewski
 Hubert Antoszewski
 Zbigniew Edward Antoszewski